Stor-Rödtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Rödtjärnen (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (13,8 ha)
Stor-Rödtjärnen (Sidensjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (8,83 ha)

Se även
Rödtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn